Куп Словеније је национални рукометни куп Републике Словеније који се одржава у организацији Рукометног савеза Словеније.

Финала

Успешност клубова

Спољашње везе 
 Званичан сајт Рукометног савеза Словеније

Рукомет у Словенији
Национална рукометна куп такмичења